Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, или Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети ( rač’a-lečxumi da kvemo svaneti;  rač’a-lečxumis da kvemo svanetis mxare), — современный административный край на севере Грузии. Столица и крупнейший город — Амбролаури.

Занимает территории нескольких исторических областей Грузии: Нижняя Сванетия (Квемо-Сванети), Лечхуми и Рача. Часть территории края контролируется частично признанной Республикой Южная Осетия.

История 
Долгое время история составных частей края — Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия — проходила раздельно. К началу XIX века Нижняя Сванетия входила в состав княжества Мегрелия (в отличие от фактически независимых обществ Верхней Сванетии), а Рача-Лечхуми — в состав Имеретинского царства. Вместе с ними они вошли в состав Российской империи, соответственно в 1803 и 1804 годах.

В 1840 году Рача-Лечхуми входит в состав Грузино-Имеретинской губернии, а Нижняя Сванетия остаётся в составе административно отдельного Мегрельского княжества. В 1846 году, когда Грузино-Имеретинская губерния расформировывается, обе части края оказываются в одной административное единице — Кутаисской губернии. После нескольких реформ и упразднения Княжества Мегрелия (в 1867 году) территории края в 1886 году примерно соответствуют два уезда Кутаисской губернии — Лечхумский (включая Нижнюю Сванетию) и Рачинский (с центром в Они).

Административное деление 
В административном отношении Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия состоит из четырёх муниципалитетов. С 2016 до 2018 гг. город Амбролаури был приравнен к муниципалитету (был городом краевого подчинения).

{|class="standard sortable"
 !Муниципалитет || площадь,км² || населениеперепись 2002,чел. || населениеперепись 2014,чел. || населениеоценка2018,чел. || центр
 |-	
 | Амбролаурский муниципалитет || align="right" | 1142 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Амбролаури
 |-
 | Лентехский муниципалитет || align="right" | 1344 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || пгт Лентехи
 |-
 | Онский муниципалитет || align="right" | 1326 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Они
 |-
 | Цагерский муниципалитет || align="right" | 755 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Цагери
 |-
 | край, всего || align="right" | 4568 ||align="right"|  || align="right" | || align="right" | || г. Амбролаури|}

Восточная часть Онского муниципалитета соответствует западной части Дзауского района Южной Осетии и полностью контролируется её силами, в том числе город Квайса, который в Грузии называется как посёлок городского типа Кваиси.Города: Они (2656 чел., 2014 год), Амбролаури (2047 чел.), Цагери (1320 чел.).Посёлки городского типа: Лентехи (947 чел., 2014 год), Хариствала (постоянных жителей нет после землетрясения 1991 года).

 Население 
Национальный состав края (перепись 2014 года)
По состоянию на 1 января 2018 года численность населения края составила 30 246 жителей, на 1 января 2014 года — 45 900 жителей (без учёта части Джавского района Южной Осетии).

Население края по переписи населения 2014 года составило 32 089 человек, по переписи 2002 года — 50 969 чел. (1,2 % от населения страны), по оценке на 1 января 2008 года — 48 200 чел., на 1 января 2009 года — 47,7 тыс. чел.

Подавляющее большинство населения Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии составляют грузины (99,65 % или 31 977 чел. по переписи 2014 г.), представленные несколькими этнографическими группами. Юг края заселён рачинцами, юго-запад — лечхумцами, а на севере живут сваны, говорящие на отдельном сванском языке.

Осетины составляют основное население восточной части Онского муниципалитета, считающейся Грузией своей территорией, а фактически входящей в состав Дзауского района Южной Осетии. Помимо этого в собственно грузинской части Онского муниципалитета проживают 22 осетин (или 0,36 % от муниципалитета).Национальный состав населения края Рача-Лечхуми и Нижней Сванетии и его муниципалитетов (2014)'''

В Они издавна существовала община грузинских евреев.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания 

Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети